

Розсвітівська сільська рада — сільське поселення, Белебеївський район, Башкортостан
 Розсвітівська сільська рада — сільське поселення, Давлекановський район, Башкортостан
 Розсвітівська сільська рада — сільське поселення, Романовський район, Алтайський край